Iefim Iourievitch Gourkine - en russe :  et en anglais :  - (né le  à Oufa en Russie) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Salavat Ioulaïev Oufa, il débute avec l'équipe junior dans la MHL en 2009. Le , il joue son premier match dans la KHL avec l'équipe première face au Neftekhimik Nijnekamsk. Il marque son premier but le  face au Vitiaz Tchekhov.

Carrière internationale 
Il représente la Russie en sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2009-2010 || Tolpar || MHL || 38|| 1|| 2|| 3|| 28|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011 || Tolpar || MHL || 53|| 8|| 16|| 24|| 40|| 15|| 2|| 3|| 5|| 10
|-
| 2011-2012 || Tolpar || MHL || 36|| 7|| 17|| 24|| 22|| 3|| 1|| 1|| 2|| 0
|-
| 2011-2012|| Salavat Ioulaïev Oufa || KHL || 10|| 1|| 1|| 2|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013|| Salavat Ioulaïev Oufa || KHL || 30|| 1|| 3|| 4|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || Tolpar || MHL || 3|| 2|| 1|| 3|| 2|| 4|| 2|| 1|| 3|| 4
|-
| rowspan=2|2013-2014|| Salavat Ioulaïev Oufa || KHL || 38|| 0|| 3|| 3|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Toros Neftekamsk || VHL || 8|| 0|| 2|| 2|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015|| HK Kouban || VHL || 14|| 1|| 4|| 5|| 6|| 7|| 1|| 2|| 3|| 4
|-
| rowspan=2|2015-2016 || Lada Togliatti || KHL ||44 ||1 ||12 ||13 ||24 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| Ariada Voljsk || VHL ||5 ||0 ||3 ||3 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2016-2017|| Lada Togliatti || KHL || 57 || 3|| 17|| 20|| 24||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2017-2018|| Lada Togliatti || KHL || 30 || 1|| 4|| 5|| 4||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2018-2019|| Avtomobilist Iekaterinbourg || KHL || 49|| 1|| 8|| 9|| 14|| 8|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2019-2020 || Avtomobilist Iekaterinbourg || KHL || 55|| 3|| 7|| 10|| 16|| 3|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 2020-2021 || Sibir Novossibirsk || KHL || 55|| 8|| 13|| 21|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2021-2022 || Avtomobilist Iekaterinbourg || KHL || 45|| 3|| 12|| 15|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2022-2023 || Avtomobilist Iekaterinbourg || KHL || || || || || ||

Au niveau international 

| 2010 || align="left"| Championnat du monde moins de 18 ans || 7|| 2|| 2|| 4|| 6|| +5||align="left"| Quatrième place

Références

Naissance en novembre 1992
Naissance à Oufa
Joueur russe de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du Salavat Ioulaïev Oufa
Joueur du Toros Neftekamsk
Joueur du Lada Togliatti
Joueur du Ariada Voljsk
Joueur de l'Avtomobilist Iekaterinbourg
Joueur du Sibir Novossibirsk